est un mot anglais signifiant «  ». Le terme peut faire référence à :
 , une chanson de Christina Aguilera sortie en 2003 ;
 , un film américain réalisé par David O. Russell sortie en 2010 ;
 , un film indépendant danois réalisé en 2007 par Natasha Arthy.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de titre